George Patterson peut désigner :
 George Patterson (1887-1955), un footballeur anglais ;
 George Patterson (1906-1977), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 George Patterson (1920-2012), un écrivain écossais.